Schillerstraße 13 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Schillerstraße 13 in Ballenstedt, siehe Liste der Kulturdenkmale in Ballenstedt
 Schillerstraße 13 (Darmstadt)
 Schillerstraße 13 in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in Loschwitz
 Schillerstraße 13 in Frankfurt am Main, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankfurt-Innenstadt
 Schillerstraße 13 in Geithain, siehe Liste der Kulturdenkmale in Geithain
 Schillerstraße 13 in Kornwestheim, siehe Liste der Kulturdenkmale in Kornwestheim
 Schillerstraße 13 in Mainz, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Mainz-Altstadt
 Schillerstraße 13 in Mülheim an der Ruhr, siehe Liste der Baudenkmäler in Altstadt II (Mülheim an der Ruhr)
 Schillerstraße 13 in Pirna, siehe Liste der Kulturdenkmale in Pirna (nördliche Stadtteile)
 Schillerstraße 13 in Pulsnitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Pulsnitz
 Schillerstraße 13/15 in Weimar, siehe Liste der Kulturdenkmale in Weimar (Einzeldenkmale)
 Schillerstraße 13 in Wettin-Löbejün, siehe Liste der Kulturdenkmale in Wettin-Löbejün
 Schillerstraße 13/15 in Zittau, siehe Liste der Kulturdenkmale in Zittau Ost